Lekamen, av fornnordiska líkami, är ett ålderdomligt, numera poetiskt, uttryck för (människo)kropp.

Begreppet Kristi lekamen användes länge i svensk liturgi, syftande på nattvardsbrödet, men har i nutida liturgi ersatts av Kristi kropp.

Nattvarden